Vanilla Fudge — дебютный студийный альбом американской группы Vanilla Fudge, выпущенный в 1967 году.

Об альбоме 
Диск стал самым успешным в дискографии группы, достигнув 6 места в чарте Billboard 200 в сентябре 1967 года. Сокращённая до 3 минут песня «You Keep Me Hangin’ On» была издана в качестве сингла, с «Take Me for a Little While» на обратной стороне и достигла 6 места в Billboard Hot 100.

Не считая трёх коротких интерлюдий названных «Illusions of My Childhood», все песни являются кавер-версиями известных хитов, сыгранными заметно медленнее оригиналов.

По словам Кармайна Эпписа, идея записать кавер-версию «You Keep Me Hangin’ On» принадлежит Марку Стейну и Тиму Богерту. Группа замедляла песни и слушала текст, пытаясь понять, что же этот текст диктует. Им понравилась ранящая эмоциональность песни. «При прослушивании быстрого оригинала «Hangin’ On» The Supremes, она звучит очень радостно, хотя текст в ней совсем невесёлый. Если вы прошли через подобную ситуацию, текст определённо не покажется весёлым».  
Также, по словам Апписа, «People Get Ready» относится к госпелу. А «Eleanor Rigby» жуткая и отдающая церковью, словно фильм ужасов»». Во вступлении к «Bang Bang» звучит фрагмент детского стишка «Ring Around the Rosie».

В 1988 году альбом был издан на CD. Особенностью CD-издания является то, что в отличие от оригинального конверта пластинки, на задней обложке все интерлюдии обозначаются буквами, складывающимися во фразу «STRAWBERRY FIELDS». Эта фраза является отсылкой к песне The Beatles «Strawberry Fields Forever». Альбом посвящён миссис Люси Монако.

Список композиций 

Первая сторона заканчивается вставкой со словами «The following is a series of high-frequency tones...»

Участники записи 
 Марк Стейн — вокал, клавишные
 Винс Мартелл — гитара, бэк-вокал
 Тим Богерт — бас-гитара, бэк-вокал
 Кармайн Аппис — ударные, бэк-вокал

Производство
 «Тень» Мортон — продюсер
 Джо Венери — звукорежиссёр
 Билл Стал — звукорежиссёр
 Хейг Адишиян — дизайн
 Ричард Стивенс — фото для обложки
 Брюс Лоуренс — фото для задней обложки

Примечания

Ссылки 
 

Дебютные альбомы 1967 года
Альбомы Винни Мура
Альбомы Atco Records
Альбомы Polydor Records
Альбомы психоделического рока